Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1954 ha avuto come vincitore lo statunitense Budge Patty che ha battuto in finale l’argentino Enrique Morea, per 11-9, 6-4, 6-4.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1954